Battle of the Planets, televisieserie uit de jaren 70
 Battle of the Planets (album), het bijbehorende soundtrackalbum
 Battle of the Planets (computerspel), een computerspel van het genre actiespel of strategiespel